

Œuvres

Cinéma et télévision 
 Bichon est un film français réalisé par Fernand Rivers en 1936.
 Bichon est un film français réalisé par René Jayet en 1948.

Théâtre 
 Bichon, est une pièce de théâtre de Jean de Létraz, créée en 1935, au Théâtre de la Michodière

Musique 
 Bichon est le nom du deuxième album de Julien Doré sorti le .

Bandes dessinées 
 Bichon est une série de bandes dessinées de David Gilson.

Patronyme 

 docteur Auguste Bichon (1847-1915), un médecin et homme politique angevin.
 capitaine de corvette Pierre Jacques Marie Bichon (1897-1986), un officier de marine français.

Toponyme 

 Place Bichon à Bruxelles
 Place du Docteur Bichon à Angers, en hommage à Auguste Bichon.

Divers 
 Le bichon est une race de chien.
 Bichon est le surnom du petit Schaerbeekois Bruno Hendrickx, qui fut longtemps la mascotte de l'opération Télévie. 
 Le bichon au citron est une pâtisserie.